En archéologie, le terme biofact peut être employé comme synonyme d'écofact.
 En philosophie, un biofact est un être vivant en partie artificiel du fait de l'utilisation de méthodes telles que le clonage et le génie génétique.